Ел Солдадито има више значења:

 Ел Солдадито, Ла Калавера (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Солдадито (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Солдадито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику